Jonas Collin henviser til flere personer:

 Jonas Baltzersen Collin (1705-1770) – lotteriinspektør, handelsmand og fabrikant
 Jonas Collin (den ældre) (1776-1861) – jurist, finansdeputeret og gehejmekonferensråd
 Jonas Collin (zoolog) (Jonas Collin den yngre) (1840-1905) – zoolog (Jonas Sigismund Collin)